Висун — многозначное слово:
 Висун (также Висунь) — река, приток Ингульца.
 Висун (1467—1520) — король Лансанга, с 1501 года.
 Висун — жаргонизм: безбилетный пассажир трамвая или поезда, передвигающийся снаружи вагонов; зацепер.

См. также